Macke steht für:

 Würfelspiel, siehe Zehntausend (Spiel)
 zwanghafte Angewohnheit, siehe Zwanghafte Persönlichkeitsstörung

Macke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Macke (* 1962), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 August Macke (1887–1914), deutscher Maler des Expressionismus
 Clemens Große Macke (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Elisabeth Erdmann-Macke (1888–1978), deutsche Schriftstellerin, Ehefrau von August Macke und Lothar Erdmann
 Gustav Macke (1875–1958), deutscher Landschaftsmaler
 Helmuth Macke (1891–1936), deutscher Maler
 Jakob Macke (* 1989), deutscher Handballspieler, siehe Jakob Schwabe
 Karl Macke (1849–1915), deutscher Gymnasiallehrer, Übersetzer und Literaturherausgeber
 Mirek Macke (* 1959), deutsch-polnischer Maler und Aktionskünstler
 Peter Macke (1939–2014), deutscher Jurist 
 Richard C. Macke (* 1938), US-amerikanischer Marineoffizier
 Ruth Macke (* 1973), deutsch-schweizerische Theaterschauspielerin und Sprecherin
 Walter Macke (1910–1927), deutscher Maler, Sohn von August Macke
 Waltraute Macke-Brüggemann (1913–2006), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Macke (1920–1994), deutscher Physiker
 Willi Werner Macke (1914–1985), deutscher Rechts- und Staatswissenschaftler und Politiker (CDU)

Macké ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Konrad Macké (1756–1844), Maire und Bürgermeister von Mainz

Siehe auch: